9 de Julio o Nueve de Julio puede referirse a:

Fecha 
 9 de julio, la fecha. Celebrada en Argentina como Día de la Independencia.

Buques 
 9 de Julio (cerca de 1836-1847), buque argentino.

Música 
 9 de Julio, tango de José Luis Padula.

Lugares 
 La Avenida 9 de Julio, una vía de circulación de la ciudad de Buenos Aires.
 9 de Julio, estación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

Departamentos y localidades 
 el departamento Nueve de Julio, en la provincia de Chaco.
 el departamento Nueve de Julio, en la provincia de Santa Fe.
 el departamento Nueve de Julio, en la provincia de Río Negro.
 el departamento Nueve de Julio, en la provincia de San Juan.
 el partido de Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Nueve de Julio, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Nueve de Julio, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina.
 Nueve de Julio, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.
 9 de Julio, localidad en el departamento Eldorado, Provincia de Misiones, Argentina.